Oración (Pokémon)
 Oracion (Héroes Del Silencio) - single van Héroes Del Silencio
 Leo Oracion - Filipijns bergbeklimmer